FED (o Fed) puede referirse a:

 el Sistema de la Reserva Federal (de los Estados Unidos);
 el Fondo Europeo de Desarrollo, instrumento de cooperación al desarrollo de la Unión Europea;
 Andréi Fiódorov, cuya abreviatura de autor es Fed;
 la Fed Cup (o Copa Federación), torneo internacional del tenis femenino;
 field emission display, una tecnología de pantallas.
 Federación de Estudiantes Dominicanos, federación que involucra las asociaciones de estudiantes universitarios en República Dominicana.